Фонте-Аркада (Пенафьел) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Фонте-Аркада (Сернанселье) — район в Португалии, входит в округ Визеу.